ЧПУ может означать:

 Числовое программное управление —   компьютеризованная система управления, управляющая приводами технологического оборудования.
 Человекопонятный URL — веб-адреса, удобные для восприятия пользователями.